Bol d'or peut faire référence à :
 Bol d'or, une compétition cycliste française d'endurance sur 24 heures, créée en 1894 et 1950,
 Bol d'or, une compétition motocycliste française d'endurance sur 24 heures, créée en 1922,
 Bol d'or, une compétition automobile française d'endurance sur 24 heures, entre 1922 et 1955,
 Bol d'or, une régate de voiliers sur le lac Léman (Suisse), créée en 1939,
 Bol d'or, une régate  organisée par la ville de Menton à partir de 1948,
 Bol d'or des Monédières, un critérium cycliste français, entre 1952 et 2002,
 Bol d'or, le championnat de football canadien de niveau collégial (CÉGEP) et Juvénile au Québec.
Or